Масарик:
 Масарик Василь Степанович (1921-1973) — український кінорежисер
 Томаш Гарріг Масарик (1850-1937) — чеський філософ, політичний і державний діяч, перший Президент Чехословаччини
 Ян Масарик (1886—1948) — чехословацький дипломат і чеський і державний діяч

Чеські прізвища